Cet article présente différents classements annexes de la Coupe du monde de football de 2006.

Classement des buteurs

Classement des passeurs

Classement des défenses 

Tri du tableau : moyenne de buts encaissés puis nombre de matchs disputés.

La Suisse est éliminée après quatre matchs sans avoir encaissé un seul but.

Classement des attaques 
Total des buts marqués : 147.

Tri du tableau : nombre de buts marqués puis moyenne.

Classement des cartons 
Total des cartons reçus : 345  et 28 

Tri du tableau : nombre de cartons jaunes, puis de cartons rouges.

Classement des tirs au but 
Quatre matches impliquant huit équipes différentes ont abouti à une épreuve de tirs au but (une seule séance pour chaque équipe).

Tri du tableau : réussite, nombre de tirs au but tentés

Classements annexes